Un berceau est un lit spécifiquement destiné aux nourrissons et petits enfants ;
 Un berceau est une charpente de bois qui supporte un navire et glisse avec lui pendant le lancement ;
 Un berceau est un type de voûte ;
 Un berceau est un outil utilisé en gravure pour la technique de la manière noire ;
 Le berceau de la civilisation est une région du Moyen-Orient.
 Le Berceau est un tableau de Berthe Morisot.